Grecja:

 Mykonos – wyspa

 Mykonos – gmina

 Mykonos – miasto

Inne:

 Mykonos – piosenka

 Mykonos – port lotniczy (LGMK)